TPP har flere betydninger:

 TPP (Trans-Pacific Partnership) – international handelsaftale mellem 12 lande rundt om Stillehavet

 TPP (Twitch Plays Pokémon) – socialt eksperiment og streamingkanal

 TPP (thiaminpyrofosfat) - kemisk forbindelse, cofaktor. Se også pyruvatdehydrogenase

 TPP (TPP-faktor) - mål for brandsikkerhed i beklædning inden for motorsport. Se også Sparco